48-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 25 декабря 1980 года по 21 января 1981 года в Вильнюсe. Звание чемпиона присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Ссылки 
 48th USSR Championship, Vilnius 1980/1

Чемпионаты СССР по шахматам
1980 год в шахматах
1981 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1980 году
Чемпионаты СССР в 1981 году
Декабрь 1980 года
Январь 1981 года
Спорт в Литве в 1980 году
1981 год в Литве
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Соревнования по шахматам в Литве